Aplogruppo G (mtDNA) degli aplogruppi mitocondriali umani
 Aplogruppo G (Y-DNA) degli aplogruppi del cromosoma Y